El término Betania o Bethania puede referirse a:

Localidades 

 Betania, una localidad del antiguo Israel varias veces mencionado en la Biblia, actualmente denominada Al Azariyeh;
 Betania, localidad del departamento de Antioquia, en Colombia;
 Betania, localidad del estado de Jalisco, en México;
 Betania, localidad de la isla Tabuaeran, en Kiribati;
 Betania, localidad de la provincia de Menabe, en Madagascar;
 Betania, localidad del estado de Miranda, en Venezuela;
 Betânia, localidad del estado de Pernambuco, en Brasil;
 Betânia, localidad del estado de Piauí, en Brasil;
 Bethania, localidad del estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos;
 Bethania, municipio del estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos;
 Bethania, suburbio de la ciudad de Brisbane, Australia;
 Bethania, localidad del condado de Ceredigion, Reino Unido;
 Bethania, suburbio de la ciudad de Panamá, Panamá;

Personas 

 Bethania de la Cruz, jugadora dominicana de voleibol;
 Maria Bethânia, cantante brasilera;
 Lázaro de Betania, personaje del Nuevo Testamento;
 María de Betania, personaje del Nuevo Testamento;
 Marta de Betania, personaje del Nuevo Testamento;

Infraestructuras 

 Embalse de Betania, embalse artificial ubicado en el municipio de Yaguará, Huila, Colombia;

Instituciones 

Dominicas de Betania, congregación religiosa católica femenina fundada por Marie-Jean-Joseph Lataste, en 1868, en Francia;
Dominicas de Betania, congregación católica fundada por Jesús Antonio Castro Becerra, María Teresa Benavídez Díaz y Alberto Ariza, en Palmira (Colombia) en 1957;
 Hermanas de Betania o Hermanas de la Imitación de Cristo, congregación religiosa católica femenina fundada por Geevarghese Mar Ivanios, en 1925, en Bangladés;
 Hermanas de Betania del Sagrado Corazón, congregación religiosa católica femenina fundada por Luisa Margarita Claret de la Touche, en 1914, en Italia;
 Hermanas de la Familia de Betania, congregación religiosa católica femenina fundada por Józef Małysiak y Irena Parasiewicz, en 1930, en Polonia;
 Hermanas de la Pequeña Flor de Betania, congregación religiosa católica femenina fundada por Raymond Francis Camillus Mascarenhas, en 1921, en India;
 Hermanos de Betania, congregación religiosa masculina fundada por Eugène Prévost, en Francia;
 Hermanos de Betania u Orden de la Imitación de Cristo, congregación religiosa católica masculina fundada por Geevarghese Mar Ivanios, en India;
 Instituto Bethania, congregación religiosa católica femenina fundada por Dolores de María Zea Fernández y María de la Cruz Pinto, en 1928, en El Salvador.
 Oblatas de Betania, congregación religiosa católica femenina fundada por Dolores de Eugène Prévost, en 1902, en Francia;
 Terciarias Dominicas de Betania de Venlo, congregación religiosa católica femenina fundada por Dolores de Joseph Lataste, en 1866, en Países Bajos.
 Instituto Bethania, congregación religiosa católica femenina fundada por Dolores de María Zea Fernández y María de la Cruz Pinto, en 1928, en El Salvador.
 Oblatas de Betania, congregación religiosa católica femenina fundada por Dolores de Eugène Prévost, en 1902, en Francia;
 Escuelas Pías Provincia Betania, provincia de la Orden de las Escuelas Pías (Escolapios) en España.